Gyimesi ist der Familienname folgender Personen:

 Zoltán Gyimesi (* 1977), ungarischer Schachgroßmeister